Jacksboro kan syfta på:

 Jacksboro, Tennessee
 Jacksboro, Texas